Concepcion de Oriente è un comune del dipartimento di La Unión, in El Salvador.

La città è attraversata dal fiume Goascoran che in alcuni tratti marca anche il confine con l'Honduras.

 

Comuni di El Salvador